Filla nebo Fillo je příjmení:

 Emil Filla (1882–1953), český kubistický malíř, grafik a sochař
 Hana Fillová (1890–1958), česká malířka, manželka Emila Filly
 Igor Fillo (1931–2015), slovenský fotbalista, útočník
 Jozef Fillo (* 1945), slovenský fotbalista, obránce
 Martin Fillo (* 1986), český fotbalový záložník

viz též
 Fila